Casa de la Punxa (l'Escala), habitatge al nucli antic de l'Escala (l'Alt Empordà)
 Casa de la Punxa (Tiana), al Maresme
 Casa de la Punxa o Vil·la Lola, xalet al nucli de l'Ametlla del Vallès (al Vallès Oriental)